John Hanson může být:

 John Hanson (politik) (1721–1783) – americký politik a obchodník
 John Hanson (režisér) (* 1942) – americký filmový režisér